Рузаны — деревня в Чердаклинском районе Ульяновской области России. Входит в состав Озёрского сельского поселения.

География 
Деревня находится в западной части Левобережья, в лесостепной зоне, в пределах Низкого Заволжья, на правом берегу реки Урени, к северу от автодороги , на расстоянии примерно 8 километров (по прямой) к востоку-юго-востоку (ESE) от посёлка городского типа Чердаклы, административного центра района.

Климат
Климат характеризуется как умеренно континентальный, с тёплым летом и умеренно холодной зимой. Средняя температура воздуха самого тёплого месяца (июля) — 20 °C (абсолютный максимум — 39 °C); самого холодного (января) — −13,8 °C (абсолютный минимум — −47 °C). Продолжительность безморозного периода составляет в среднем 131 день. Среднегодовое количество атмосферных осадков составляет 406 мм. Снежный покров образуется в конце ноября и держится в течение 145 дней.

Часовой пояс

История 
В 1859 году в деревне Русаново (Лазаревский Выселок), в 37 дворах жило: 146 муж. и 143 жен.

В марте 1861 года селения: Новокунское, Дмитриево-Помряскино, Языково-Войкино, Рузаново, Петровское вошли в Петровскую волость.

На 1900 год деревня Рузаново входила в состав Озёрской волости Ставропольского уезда Самарской губернии, в котором, в 42 дворах жило: 120 муж. и 135 жен., имелась ветряная мельница.

На 1930 год деревня Рузаны была в Малаевском сельсовете, в который входили: с. Малаевка, д. Рузаны и Семёновка. В Рузанах в 79 дворах жило 354 жителя.

Население 

 Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 74 % из 55 чел.

Литература 

 Ульяновская-Симбирская энциклопедия  : в 2 т. / ред. и сост. В. Н. Егоров. — Ульяновск : Симбирская книга, 2000—2004.
 Т. Г. Масленицкий / Топографическое описание Симбирского наместничества за 1785 г.
 М. Репьев «Симбирский край». — Париж, 1935. — С. 201.
 Мордвинов Ю. Взгляд в прошлое. Из истории селений Старомайнского района: версии, события, размышления, воспоминания... - Ульяновск: ИД "Караван", 2007, С. 326—330.

Примечания 

Населённые пункты Чердаклинского района